En la mitología griega Ptokenia (del griego Πτωχεια o en latín Ptochea, "mendicidad") fue la  personificación de la mendicidad. Ella era una compañera de Aporia (dificultad) Penia (la Pobreza) y Amecania (falta de recursos). Sus opuestos son Pluto (Riqueza) y Euthenia (Prosperidad).

Referencias 
Aristófanes, Pluto 549.

Diosas de la mitología griega
Conceptos personificados de la mitología griega